Langheimer Hof steht für:

 Langheimer Hof (Bamberg) in Bamberg, Bayern
 Langheimer Hof (Großheirath) in Großheirath, Bayern
 Langheimer Hof (Rossach) in Rossach, Bayern
 Langheimer Hof (Scheßlitz) in Scheßlitz, Bayern